Vieux Fort puede referirse a los siguientes artículos:

Lugares

Vieux-Fort, comuna francesa situada en el departamento de ultramar de Guadalupe

Vieux Fort, localidad de Santa Lucía.
 Vieux Fort (distrito), distrito de Santa Lucía.